Charles' boomvink
 Grote boomvink
 Kleine boomvink
 Vegetarische boomvink